De samenstelling Eerste Kamer 1999-2003 is een lijst van leden van de Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal in de periode van 1999 tot 2003, na de Eerste Kamerverkiezingen 1999 (op 27 mei 1999). De zittingsperiode liep van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003.

De partijen staan in volgorde van grootte. Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst.

Gekozen bij de verkiezingen van 27 mei 1999

CDA (20 zetels)
 Hannie van Leeuwen
 Joeke Baarda
 Gerrit Braks, fractievoorzitter
 Tineke Lodders-Elfferich
 Ernst Hirsch Ballin
 Jannie van den Hul-Omta
 Jos Werner
 Jos van Gennip
 René van der Linden
 Peter Boorsma
 Huib Eversdijk
 Alfons Dölle
 Willem Stevens
 Henk Hofstede
 Yvonne Timmerman-Buck
 Marie-Louise Bemelmans-Videc
 Jan Pastoor
 Bert de Jong
 Henk Woldring
 Wolter Lemstra

VVD (19 zetels)
 Frits Korthals Altes
 Hans Wiegel
 Dick Dees
 Leendert Ginjaar, fractievoorzitter
 Nicoline van den Broek-Laman Trip
 Wim van Eekelen
 Heleen Dupuis
 Marbeth Bierman-Beukema toe Water
 Marius Varekamp
 Lammert Hilarides
 Fransje Roscam Abbing-Bos
 Uri Rosenthal
 Paul Luijten
 Paula Swenker
 Liesbeth Kneppers-Heynert
 Jaap Rensema
 Pol de Beer
 Niek Ketting
 Jan van Heukelum

PvdA (15 zetels)
 Geertje Lycklama à Nijeholt, fractievoorzitter
 Erik Jurgens
 Rudy Rabbinge
 Ton Doesburg
 Thijs Wöltgens
 Margriet Meindertsma
 Johan Stekelenburg
 Fré le Poole
 Willem Witteveen
 Ing Yoe Tan
 Ed van Thijn
 Elske ter Veld
 Frits Castricum
 Ria Jaarsma-Buijserd
 Dik Wolfson

GroenLinks (8 zetels)
 Wim de Boer, fractievoorzitter
 Ans Zwerver
 Diana de Wolff
 Tom Pitstra
 Bob van Schijndel
 Jos van der Lans
 Leo Platvoet
 Cobi Schoondergang-Horikx

D66 (4 zetels)
 Jan Terlouw
 Winnie Sorgdrager
 Jacob Kohnstamm
 Eddy Schuyer, fractievoorzitter

RPF/GPV (4 zetels)
 Egbert Schuurman, fractievoorzitter
 Kars Veling
 Cees van Bruchem
 Jurn de Vries

SGP (2 zetels)
 Gerrit Holdijk, fractievoorzitter
 Gert van den Berg

SP (2 zetels)
 Bob Ruers, fractievoorzitter
 Driek van Vugt

Onafhankelijke SenaatsFractie (1 zetel)
 Marten Bierman, fractievoorzitter

Wijzigingen in de samenstelling

1999 
 14 september: Leendert Ginjaar nam ontslag als fractievoorzitter van VVD. Hij werd dezelfde dag opgevolgd door Nicoline van den Broek-Laman Trip.
 1 oktober: Winnie Sorgdrager verliet de Eerste Kamer om voorzitter van de Raad voor Cultuur te worden. Ze werd op 5 oktober dat jaar opgevolgd door Ruud Hessing.

2000 
 1 april: Hans Wiegel (VVD) nam ontslag omdat hij vond dat het Eerste Kamerlidmaatschap hem belemmerde bij zijn functie van voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland. Hij werd op 11 april dat jaar opgevolgd door Ad de Jager.
 5 april: Lammert Hilarides (VVD) overleed. Cobi de Blécourt-Maas nam op 18 april dat jaar de vrijgekomen plek in.
 15 juli: Bert de Jong (CDA) werd voorzitter van de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank, en verliet daarom de Eerste Kamer. Op 5 september dat jaar neemt Rob van de Beeten zijn zetel in.
 1 november: Ernst Hirsch Ballin (CDA) trad toe tot de Raad van State, wat niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Zijn opvolger Kobus Walsma werd op 14 november dat jaar beëdigd.

2001 
 27 maart: De partijen RPF en GPV fuseerden tot de ChristenUnie. De partijen opereerden in de Eerste Kamer al als gezamenlijke fractie.
 12 juni: Tom Pitstra (GroenLinks) vertrok naar de Tweede Kamer. In zijn plaats kwam Sam Pormes in de Eerste Kamer, die op 19 juni dat jaar werd geïnstalleerd.
 2 oktober: Frits Korthals Altes (VVD) verliet de Eerste Kamer. Dezelfde dag werd Ankie Broekers-Knol als opvolger beëdigd.
 2 oktober: Gerrit Braks (CDA) volgde Frits Korthals Altes op als voorzitter van de Eerste Kamer en nam daarom ontslag als fractievoorzitter van het CDA. Hij werd dezelfde dag in deze functie opgevolgd door Yvonne Timmerman-Buck.

2002 
 10 januari: Thijs Wöltgens (PvdA) werd voorzitter van de Kamer van Koophandel in Zuid-Limburg, en trad uit de Kamer. Trude Maas-de Brouwer maakte daardoor op 22 januari dat jaar haar rentree in de senaat.
 15 mei: Kars Veling (ChristenUnie) vertrok naar de Tweede Kamer. Op 28 mei dat jaar werd opvolger Bert Groen beëdigd.

Nederlandse politiek in 1999
Nederlandse politiek in 2000
Nederlandse politiek in 2001
Nederlandse politiek in 2002
Nederlandse politiek in 2003
1999-2003